Radostice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Radostice, Gemeinde im Okres Brno-venkov
 Radostice, Ortsteil von Borovany, Okres České Budějovice
 Radostice, Ortsteil von Kamenný Újezd, Okres České Budějovice
 Radostice, Ortsteil von Hlavňovice, Okres Klatovy
 Radostice, Ortsteil von Vchynice, Okres Litoměřice 
 Radostice, bis 1924 Name von Radhostice, Gemeinde im Okres Prachatice